Lindh est un nom de famille d'origine suédoise porté notamment par :
 Anna Lindh, femme politique suédoise née en 1957 ;
 Calle Lindh, skieur alpin suédois né en 1990 ;
 Erik Lindh, pongiste suédois né en 1964 ;
 Gösta Lindh, footballeur suédois (1924-1984) ; 
 Gustav Lindh (1995- ), acteur suédois ;  
 Hilary Lindh, skieuse américaine née en 1969 ;
 Pär Lindh, musicien suédois (membre fondateur du Pär Lindh Project).

Voir aussi 
 Pär Lindh Project, groupe de musique suédois